Vicol ist der Nachname von:

 Maria Vicol (1935–2015), rumänische Fechterin
 Rocco Vicol (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Vlad Vicol, Mathematiker